Neoturris är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Gustav Hartlaub 1914. Neoturris ingår i familjen Pandeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Neoturris